Grittmann ist der Name von

 Elke Grittmann (* 1966), deutsche Geisteswissenschaftlerin
 Eugen Grittmann (1923–2015), deutscher Bildender Künstler
 Jakob Grittmann († 1951), deutscher Tischler